Симмс () — фамилия шотландско-ирландского происхождения, широко распространённая в Британии ещё со Средних веков, со времён Крестовых походов (XI—XV вв). Произошла от поздне-греческой формы личного имени , которое в свою очередь произошло от еврейского Шимеон, что означает «тот, кто слышит»<ref>Last name: Sims  на сайте surnamedb.com</ref>. Известные носители:
  (род. 1982) — американский легкоатлет, серебряный медалист чемпионатов Центральной Америки и стран Карибского бассейна (2005) и Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (2007) в тройном прыжке.
  (1882—1964) — американский политик, член Палаты представителей США (1929—1931).
  (род. ок. 1939) — британский игрок в регбилиг, чемпион Северной регбийной лиги в составе клуба «Лидс» (1961).
  (род. 1990) — канадский композитор, номинант на премию «Джуно» за классическое произведение (2019).
  (1908—2002) — американский бейсболист, победитель Негритянской мировой серии в составе клуба «Канзас-Сити Монаркс» (1942).
  (род. 1980) — белизский футболист, чемпион Белиза в составе команды Вооружённых сил (2011), участник Центральноамериканского кубка (1999, 2001, 2005).
  (Уильям Виктор Симмс) — австралийский музыкант, лауреат премии «Дедли» за вклад в австралийскую народную музыку (2001) и Национальной народной музыкальной премии (2015).
  (1888—1942) — британский крикетчик, игрок Чемпионата графств в составе команды Суссекса.
 Симмс, Гарри (1911—1932) — американский профсоюзный активист и коммунист.
  — ирландский страховой агент, председатель Муниципального совета Шанхайского международного поселения (1922—1923).
 Симмс, Грег — канадский яхтсмен, бронзовый медалист Канадских летних игр в двуручном классе «29-й» (2013).
  (род. 1973) — канадский кинорежиссёр.
  (1854—1934) — британский религиозный, военный и политический деятель, модератор Ирландской пресвитерианской церкви (1919), член Палаты общин (1922—1931).
  (1916—1975) — американский политик, председатель Палаты представителей штата Нью-Мексико (1949—1951) и губернатор штата (1955—1957).
  (1910—1991) — ирландский протестантский священник, архиепископ Дублина (1956—1969) и Армы (1969—1980) Церкви Ирландии.
  (1933—2018) — ирландский математик, член Королевской ирландской академии (с 1978).
  (род. 1964) — британский регбист, финалист Англо-валлийского кубка в составе клуба «Уоспс» (1987), игрок Кубка мира в составе сборной Англии (1987).
  (род. 1986) — американский баскетболист, обладатель Кубка Нидерландов в составе клуба «Лейден» (2019).
  (род. 1963) — американская актриса, лауреат премии «Дайджеста мыльных опер» (1991).
  (род. 1982) — американский футболист, победитель Открытого кубка США в составе клуба «Ди Си Юнайтед» (2008).
  (род. 1969) — британский писатель, автор детективных романов.
  (род. 1980) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Тампа-Бэй Бакканирс», сын Фила Симмса, брат Мэтта Симмса.
  (род. 1990) — филиппинская пловчиха, участница летних Олимпийских игр (2008).
  (Леонард Арчибальд Симмс; род. 1943) — канадский политик, председатель Палаты собрания провинции Ньюфаундленд и Лабрадор (1979—1982).
  (род. 1967) — американский бейсболист, игрок Главной лиги бейсбола в составе клубов «Хьюстон Астрос» и «Техас Рейнджерс».
 Симмс, Майкл (род. 1974) — американский боксёр, чемпион мира среди любителей (1999).
  (род. 1947) — американский экономист, член Американской академии искусств и наук (с 2005).
  (род. 1988) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Нью-Йорк Джетс», сын Фила Симмса, брат Криса Симмса (род. 1980).
  (род. 1944) — британский предприниматель, директор консорциума TransManche Link, занимавшегося строительством Евротоннеля (1993).
  (род. 1966) — американский телесценарист и продюсер, лауреат премий Гильдии сценаристов и Гильдии продюсеров за телесериал «Атланта» (2016).
 Симмс, Рейчел (род. 1983) — шотландская кёрлингистка.
  (1926—2008) — американский юрист, председатель Верховного суда штата Оклахома (1985—1986).
  (род. 1984) — австралийский политик, член Сената (2015—2016).
 Симмс, Рональд (род. 1963) — американский боксёр, бронзовый медалист Панамериканских игр в среднем весе (1995).
 Симмс, Рэйчел (род. 1983) — британская кёрлингистка, чемпионка Шотландии среди женщин (2009, 2014) и в смешанных двойках (2009).
  (род. 1969) — канадский политик, член Палаты общин (с 2004).
  (род. 1982) — американский ар-н-би-музыкант, лауреат Музыкальной премии Soul Train'' в категории «Автор песен» (2011).
 Симмс, Стив (род. 1938) — американский политик, конгрессмен.
  (род. 1959) — канадский баскетболист, участник летних Олимпийских игр (1984).
 Симмс, Трэвис (род. 1971) — американский боксёр, чемпион ВБА (2003—2004, 2007), брат-близнец Тэрвиса Симмса.
  (род. 1971) — американский боксёр, чемпион турнира «Золотые перчатки» в среднем весе (1993).
  (1870—1927) — американский жокей, победитель скачек, позднее вошедших в Тройную корону.
  (1793—1860) — британский конструктор научных инструментов, член Королевского общества (с 1852).
  (1822—1898) — американский политик, член Палаты представителей США (1859—1861) и Сената КША (1862—1865).
 Симмс, Уильям Гилмор (1806—1870) — американский писатель.
  (род. 1972) — канадская велогонщица, чемпионка Канады по велокроссу (2004, 2005, 2008, 2009, 2011).
  (род. 1954) — игрок в американский футбол, победитель Супербоула в составе клуба «Нью-Йорк Джайентс» (1987, 1991), отец Крис (род. 1980) и Мэтта Симмсов.
 Симмс, Фредерик Ричард (1863—1944) — британский промышленник, пионер автомобилестроения Великобритании.
  (род. 1970) — американский актриса, лауреат премии «Оби» (2019).
  (1928—2003) — американский гимнаст, участник летних Олимпийских игр (1952, 1956).
  (1871—1938) — американский юрист, лучший конезаводчик входящих в Тройную корону скачек «Прикнесс-Стэйкс» (1925).
  (род. 1965) — британский экономист, спикер Зелёной партии Англии и Уэльса (1991—1992).
  (род. 1945) — австралийский игрок в регбилиг, обладатель Кубка мира (1968, 1970).

См. также

Примечания